История философии (знак серии на переплёте — ИФ) — книжная серия из научных изданий, посвящённых различным периодам в истории философии. Выходила в издательстве Московского университета с 1979 до 1990.

Формат книги: 60x90/16 (~145х217 мм).

Книги серии

1979 

 

  (суперобложка)

1980

1981

1982

1983

1984

1988

1990

Ссылки 
 Книги серии «История философии» в Нижегородской фундаментальной библиотеке

Книжные серии по философии
Сочинения по истории философии